Сенонку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 70 км на північ від Безансона, 25 км на північ від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 91 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 213,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сенонкур на сайті французького Національного інституту географії
 Сенонкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенонкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенонкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенонкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона